Schremmer ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Schremmer (* 1934), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Thomas Schremmer (* 1960), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Wolfgang Schremmer (* 1950), deutscher Fußballspieler